Velika nagrada Singapurja 2018 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 16. septembra 2018 na uličnem dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
| style="text-align:center;"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:39,403
|1:37,344
|1:36,015
| style="text-align:center;"|1
|-
!2
| style="text-align:center;"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:38,751
|1:37,214
|1:36,334
| style="text-align:center;"|2
|-
!3
| style="text-align:center;"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:38,218
|1:37,876
|1:36,628
| style="text-align:center;"|3
|-
!4
| style="text-align:center;"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:39,291
|1:37,254
|1:36,702
| style="text-align:center;"|4
|-
!5
| style="text-align:center;"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:38,534
|1:37,194
|1:36,794
| style="text-align:center;"|5
|-
!6
| style="text-align:center;"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:38,153
|1:37,406
|1:36,996
| style="text-align:center;"|6
|-
!7
| style="text-align:center;"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:38,814
|1:38,342
|1:37,985
| style="text-align:center;"|7
|-
!8
| style="text-align:center;"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:38,685
|1:38,367
|1:38,320
| style="text-align:center;"|8
|-
!9
| style="text-align:center;"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:38,912
|1:38,534
|1:38,365
| style="text-align:center;"|9
|-
!10
| style="text-align:center;"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:38,932
|1:38,450
|1:38,588
| style="text-align:center;"|10
|-
!11
| style="text-align:center;"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:39,022
|1:38,641
|
| style="text-align:center;"|11
|-
!12
| style="text-align:center;"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:39,103
|1:38,716
|
| style="text-align:center;"|12
|-
!13
| style="text-align:center;"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:39,206
|1:38,747
|
| style="text-align:center;"|13
|-
!14
| style="text-align:center;"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:39,366
|1:39,453
|
| style="text-align:center;"|14
|-
!15
| style="text-align:center;"|10
| Pierre Gasly
|
|1:39,614
|1:39,691
|
| style="text-align:center;"|15
|-
!16
| style="text-align:center;"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:39,644
|
|
| style="text-align:center;"|16
|-
!17
| style="text-align:center;"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:39,809
|
|
| style="text-align:center;"|17
|-
!18
| style="text-align:center;"|2
|
|McLaren-Renault
|1:39,864
|
|
| style="text-align:center;"|18
|-
!19
| style="text-align:center;"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:41,263
|
|
| style="text-align:center;"|19
|-
!20
| style="text-align:center;"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:41,334
|
|
| style="text-align:center;"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|61
|1:51:11,611
|align="center"|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|61
| +8,961
|align="center"|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|61
| +39,945
|align="center"|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|61
| +51,930
|align="center"|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|61
| +53,001
|align="center"|5
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|61
| +53,982
|align="center"|6
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|61
| +1:43,011
|align="center"|11
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|60
| +1 krog
|align="center"|12
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|60
| +1 krog
|align="center"|13
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|60
| +1 krog
|align="center"|10
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|60
| +1 krog
|align="center"|14
|
|-
!12
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|60
| +1 krog
|align="center"|18
|
|-
!13
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|60
| +1 krog
|align="center"|15
|
|-
!14
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|60
| +1 krog
|align="center"|20
|
|-
!15
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|60
| +1 krog
|align="center"|8
|
|-
!16
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|60
| +1 krog
|align="center"|7
|
|-
!17
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|60
| +1 krog
|align="center"|17
|
|-
!18
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|59
| +2 kroga
|align="center"|16
|
|-
!19
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|59
| +2 kroga
|align="center"|19
|
|-
!Ods
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|0
| Trčenje
|align="center"|9
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018